«Ро́дина» — команда по хоккею с мячом из Кирова, основанная в 1934 году. Выступает в Суперлиге.

История 
История клуба началась в 1934 году, когда рабочие «Вятского комбината политехоборудования» (ныне ЭМСЗ «Лепсе») провели несколько товарищеских матчей по хоккею с мячом с командами родного города. В 1935 году заводская команда, как и сам завод стала именоваться «КУТШО» (Комбинат учебно-технического школьного оборудования).

23 октября 1936 года физкультурниками завода «КУТШО» было образовано спортивного общество, получившее название «Снайпер».

В послевоенные годы спортивные заводские команды были приписаны к районному Дворцу Культуры.

С сезона 1957/58 команда завода имени Лепсе стала носить название «Родина».

Начиная с сезона 1953/54 команда завода имени Лепсе вышла на ведущие роли в городе. Сначала команда ДК Сталинского района выступила в зональном турнире (Уральская зона) чемпионата РСФСР, где финишировала второй. Затем, в розыгрыше Кубка РСФСР, лепсенцы играли в 1/32 финала и проиграли команде «Авангард» (Свердловск) — 1:3.

В сезоне 1964/65 «Родина» под руководством Леонида Кинеловского дебютировала во 2 группе класса «А» чемпионата СССР, где отыграла три сезона.

Шестидесятые годы ознаменовались заметным качественным сдвигом в развитии детско-юношеского хоккея, особенно с приходом тренера Виктора Чернядьева. Среди его учеников Леонид Донских, Геннадий Патрушев, Виктор Ардашев, Виктор Филатьев, Владимир Бурков, Владимир Стариков, Леонид Лобачёв (впоследствии — заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира), Николай Навалихин, Вячеслав Никитин, Борис Колупаев, Анатолий Демаков. Все они в дальнейшем играли в командах мастеров «Родина» (г. Киров), «Эжва» (г. Сыктывкар), «Динамо» (г. Алма-Ата), «Зоркий» (г. Красногорск).

В 1974 году «Родина» вернулась в первую лигу, а в 1980 году — в высшую, где выступает и в настоящее время.

В разное время в национальных сборных СССР и России играли следующие воспитанники «Родины»: Хардин В. Ф.; Лобачёв Л. Н.; Обухов С. Г.; Агалаков С. С.; Щепалин В. М., Тюкавин А. В., Жданов М. В.; Шабуров С. Л.; Бронников В. Н., Мороков А. Н., Зубарев К. С., Шиляев М. А., Перминов С.А, Бушуев А. С.

В 2005 году была проведена реконструкция домашней арены команды.

В сезоне 2005/06 «Родина» стала бронзовым призёром Чемпионата России (пока это самое высокое достижение за всю историю клуба).

Главные тренеры 
 Казаковцев Анатолий Алексеевич: 1980/1981, 1982-1983, 1983—1984 (декабрь), 1992/1993 — 1996/1997, 2000/2001 — 2003/2004;
 Никитин Вячеслав Васильевич: 1983/1984 (с декабря 1983) — 1984/1985;
 Кислицын Сергей Аркадьевич: 1997/1998 — 1998/1999;
 Стариков Владимир Дмитриевич: 2004/2005 — 2007/2008;
 Загоскин Игорь Васильевич: 2008/2009 — 2010/2011, 2014/2015 — 2019/2020;
 Савченко Александр Николаевич: 2011/2012;
 Стариков Владимир Дмитриевич: 2012/2013;
 Фирсов Сергей Иванович: 2013/2014;
 Рушкин Андрей Анатольевич: 2019/2020 — 2021/2022;
 Коноплёв Игорь Михайлович: 2022/2023 — по  настоящее время.

Достижения 
 Чемпион VI зимней Спартакиады народов РСФСР 1978 года;
 Чемпион РСФСР 1980, 1982 годов;
 Победитель первенства России 1992 года.
 Бронзовый призёр Чемпионата России 2005/2006.
 Чемпион России по мини-хоккею с мячом 1994, 1995, 2004 годов.
 Бронзовый призер чемпионата России по мини-хоккею 1993, 1998, 2000 годов.
 Победитель турнира «KSK Cup 97» (г. Кунгельв, Швеция).

Все сезоны в высшем дивизионе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Официальная страница хоккейного клуба «Родина» в социальной сети "ВКонтакте"red
 Страничка клуба на сайте ФХМР

Клубы по хоккею с мячом России
Спортивные клубы Кирова